МТМ (телеканал) может обозначать:
 МТМ (телеканал, Северная Македония) — северомакедонский телеканал (город Скопье)
 МТМ (телеканал, Украина) — украинский телеканал (город Запорожье)